Schriemer est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Adam Schriemer (né en 1995), joueur de volley-ball canadien
Joceline Schriemer, femme politique provinciale canadienne

Homonymie de patronyme